Милау () — район города Райхенбах-им-Фогтланд, до 1 января 2016 года бывший самостоятельным городом в немецкой федеральной земле Саксония.

Подчинён земельной дирекции Хемниц и входит в состав района Фогтланд. На 31 декабря 2014 года население Милау составляло 2585 человек. Занимает площадь 4,73 км². Официальный код был 14 1 78 390.

Фотографии

Ссылки 
 www.mylau.de Официальная страница

Города Германии, вошедшие в состав другого города
Бывшие общины Саксонии